Nicholas Royle ist der Name folgender Personen:

* Nicholas Royle (Literaturwissenschaftler) (* 1957), britischer Literaturwissenschaftler, Hochschullehrer und Autor
 Nicholas Royle (Verleger) (* 1963), britischer Autor, Verleger und Herausgeber

Hinweis: Da beide Personen nahezu gleich alt sind, beide Belletristik produzieren und beide auf dem Feld der Literaturkritik arbeiten, kommen in der Presse Verwechslungen vor.